Anthony Sadler (né en 1992), acteur et auteur américain ;
 Barry Sadler (1940-1989), militaire, chanteur, auteur-compositeur-interprète et écrivain américain ;
 Benjamin Sadler (né en 1971), nom de scène de Benjamin Klimasschewski, acteur allemand ;
 Casey Sadler (né en 1990), lanceur de baseball ;
 David Sadler (né en 1946), footballeur anglais ;
 Elliott Sadler (né en 1975), pilote américain de NASCAR ;
 Fernande Sadler (1869-1949), artiste peintre et historienne française ;
 John Sadler, historien britannique ;
 Joseph Saddler (né en 1958), dont le nom de scène est Grandmaster Flash, musicien, disc jockey et producteur de musique américain ;
 Matthew Sadler (né en 1974), grand maître britannique du jeu d'échecs ;
 Richard Sadler (né en 1947), producteur, scénariste et réalisateur québécois ;
 William Sadler (né en 1950), acteur américain ;
 William S. Sadler (1875-1969), psychiatre américain.

 Sadler, une ville du comté de Grayson, au Texas, aux États-Unis.